Sarrasin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Sarrasin (1895–1976), Schweizer Architekt
 Jean Sarrasin († nach 1258), Hofbeamter am französischen Hof

Siehe auch:
 Sarasin
 Sarrazin